Kirk (стилизовано под маюскул) — второй студийный альбом американского рэпера DaBaby. Он был выпущен 27 сентября 2019 на лейблах Interscope Records и South Coast Music Group. Альбом включает в себя гостевые участия от рэперов Kevin Gates, Chance the Rapper, Gucci Mane, YK Osiris, Ники Минаж, Lil Baby, Moneybagg Yo, Stunna 4 Vegas и хип-хоп трио Migos.

Альбом возглавил американский чарт Billboard 200, став первым альбомом DaBaby, который занял первую позицию в чарте Billboard 200. Ведущий сингл альбома, «Intro», был выпущен 19 сентября 2019. Второй сингл, «Bop», был выпущен 19 ноября 2019. 31 марта 2020 был выпущен третий сингл, «Vibez».

История 
1 марта 2019, DaBaby выпустил дебютный студийный альбом Baby on Baby. 6 месяцев спустя, 26 августа, он объявил, что его следующий альбом будет называться Kirk. На обложке изображён DaBaby в младенчестве, сидящий на коленях у отца, который умер через некоторое время после выпуска Baby on Baby.

Синглы 
Ведущий сингл альбома, «Intro», был выпущен 19 сентября 2019. Песня дебютировала под номером 17 в американском чарте Billboard Hot 100. Видеоклип на песню, срежиссированный Reel Goats и снятый на Гаваях, был выпущен в день релиза сингла.

Второй сингл с альбома, «Bop», был выпущен 19 ноября 2019. Видеоклип на песню был выпущен 15 ноября 2019 и был срежиссирован Reel Goats.

1 октября 2019 был выпущен видеоклип на «Vibez». 31 марта 2020, он был выслан на US rhythmic contemporary radio как третий сингл с альбома. Сингл достиг 25 позиции в чарте Billboard Hot 100.

Другие песни 
Музыкальное видео для «Off the Rip», срежиссированное Reel Goats, было выпущено 1 ноября 2019.

Список композиций

Творческая группа 
 DJ Kid — запись 
 Ксавьер Дениэл — запись 
 Тёрстон МакКри — запись 
 Тодд Бергман — инжениринг (Lil Baby) 
 Родолфо Крус — запись 
 Эндрю Гроссман — запись 
 Кори «Willy Frank» Райт — запись 
 Кевин «Black Pearl» Макклоски — миксинг 
 Крис Уэст — миксинг-ассистент 
 Дэнни Хёрли — миксинг-ассистент 
 Обри «Big Juice» Дэлейн — инжениринг 
 Элтон Чонг — мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы DaBaby
Альбомы, спродюсированные London on da Track